żubrówka – gatunek trawy
 żubrówka – wódka
 Żubrówka Nowa – wieś w województwie podlaskim
 Żubrówka Stara – wieś w województwie podlaskim